Canadese hockeyploeg (mannen)
 Canadese hockeyploeg (vrouwen)